Feldbach peut faire référence à :
 Feldbach, affluent de l'Ill, dans le Haut-Rhin ;
 Feldbach, ville autrichienne du district de Südoststeiermark, en Styrie ;
 Feldbach, localité de Lochen du district de Braunau am Inn, en Haute-Autriche ;
 Feldbach, commune française de l'arrondissement d'Altkirch, dans le Haut-Rhin.